Финал Кубка Испании по футболу 1985/1986 состоялся 26 апреля 1986 года. «Сарагоса» оказалась сильнее «Барселоны» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1986
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
События 26 апреля
Апрель 1986 года
Спорт в Испании в 1986 году
Спортивные соревнования в Мадриде